Мбурку (также мбуруку, барке, барко, бурканава, буркунава, кария, липкава, мбурканчи, вудуфу, вууфу; ; самоназвание: və mvəran) — чадский язык, распространённый в центральных районах Нигерии. Входит в группу северные баучи (варджи, па’а-варджи) западночадской языковой ветви.

Численность говорящих — около 12 000 человек (2000). Язык бесписьменный.

О названии 
Самоназвание языка мбурку — və  mvəran. У наиболее распространённого названия языка — «мбурку» — имеется ряд вариантов, в их числе такие, как «барко», «барке» и «мбурканчи». Название этнической общности мбурку известно также в таких вариантах как «буркунава» («бурканава») и «липкава» (схожий вариант этнонима — «липкава» — отмечается у носителей близкородственного мбурку языка кария).

Классификация 
В соответствии с классификацией чадских языков, предложенной американским лингвистом , язык мбурку входит в группу варджи (северные баучи) (или B.2) подветви баучи-баде западночадской языковой ветви вместе с языками дири, джимбин, кария, мия, па’а (афава), цагу и варджи. Эта классификация приведена, в частности, в справочнике языков мира Ethnologue.

В классификации, предложенной в базе данных по языкам мира , показаны некоторые особенности генетических связей внутри группы северные баучи, или B.2. Наряду с языком мбурку группу западночадских языков B.2 образуют языки аджава, чивогай (цагу), дири, па’а, сири, зумбун (джимбин) и кластер варджи-гала-кария.

В классификациях афразийских языков чешского лингвиста В. Блажека и британского лингвиста Р. Бленча язык мбурку также включается в объединение северные баучи, или варджи, которое сближается в рамках ветви баучи-баде с языками баде-нгизим.
Так, в классификации В. Блажека язык мбурку отнесён к подгруппе языков северные баучи наряду с языками варджи, па’а, сири, дири, мия, джимбин, кария и цагу. Подгруппа северные баучи при этом вместе с подгруппой баде-нгизим образуют в данной классификации одну из двух групп наряду с группой южные баучи, которые входят в свою очередь в одну из двух подветвей западночадской языковой ветви.
В классификации Р. Бленча язык мбурку вместе с языками дири, па’а, сирзаквай (варджи), кария, мия, зумбун (джимбин), сири и чивогай (цагу) отнесён к подгруппе варджи, которая вместе с подгруппой баде образует группу баде-варджи, противопоставленную группе заар, в составе подветви западночадских языков В.

Классификация, в которой язык мбурку (мбуруку, барке) включается в группу северные баучи, или па’а-варджи, подветви баучи-баде приводится также в работе С. А. Бурлак и С. А. Старостина «Сравнительно-историческое языкознание».

Лингвогеография

Ареал и численность 
Область распространения языка мбурку размещена в центральной Нигерии на территории штата Баучи — в районе .

Ареал мбурку со всех сторон окружён ареалами близкородственных западночадских языков. С севера и юга область распространения мбурку граничит с ареалом языка хауса. На западе к ареалу мбурку примыкает ареал языка мия, на востоке — ареал языка цагу.

Численность носителей языка мбурку по данным 1949—1950 годов составляла 210 человек, по данным 1977 года — 4000 человек. Согласно данным справочника Ethnologue, численность говорящих на языке мбурку в 2000 году достигала 12 000 человек. По современным оценкам сайта  численность носителей этого языка составляет 20 000 человек (2017).

Социолингвистические сведения 
Согласно данным сайта Ethnologue, по степени сохранности язык мбурку относится к так называемым стабильным, или устойчивым, языкам, поскольку этот язык используется в устном бытовом общении представителями этнической общности мбурку всех поколений, включая младшее. Стандартной формы у языка мбурку нет. Приблизительно одна половина представителей этнической общности мбурку придерживается традиционных верований (50 %), другая половина исповедует ислам (46 %), есть также небольшая группа христиан (4 %).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Чадские языки
Языки Нигерии